Apollo может означать:

Авиация 
 Phoebus Apollo Aviation — южноафриканская авиакомпания со штаб-квартирой в Джермистоне (ЮАР), осуществляющая чартерные пассажирские и грузовые перевозки по аэропортам страны и за её пределами.

Автопроизводители 
 Apollo — ликвидированная американская компания (1906—1907)
 Apollo — ликвидированная американская компания (1962—1964)

Модели 
 Buick Apollo — легковой автомобиль, который производился с 1973 по 1975 год американской компанией Buick, подразделением корпорации General Motors.
 Gumpert Apollo — суперкар производства Gumpert, расположенной в Альтенбурге.
 Holden Apollo

Астронавтика 
 «Аполлон» () — серия американских трёхместных космических кораблей.
 Программа «Аполлон» () — американская космическая программа.

Искусство 
 Apollo — ежегодная литературная премия, присуждавшаяся с 1972 по 1990 годы за лучший научно-фантастический роман, изданный на французском языке.
 «Аполло» — концертный зал в манхэттенском квартале Гарлем.
 «Аполло» — театр в Риге, действовавший с 25 декабря 1905 года до осени 1908 года.

Музыка 
 Apollo — песня в исполнении швейцарской группы «Timebelle».
 Apollo 3 — юношеская рок-группа из Германии, образованная в 2006 году.
 Apollo 440 — британская музыкальная группа.
 Apollo: Atmospheres and Soundtracks
 Apollo Poetry
 Apollo Up!

Рекорд лейбл 
 Apollo Records (1921) — американская компания
 Apollo Records (1928) — американская компания
 Apollo Records (1944) — американская компания
 Apollo Records (Бельгия)
 Apollo Records (Сиэтл)

Техника

Электроника 
 Apollo — аудиоплеер
 Apollo Computer — компания по производству аппаратного и программного обеспечения.
 Apollo/Domain — линейкa рабочих станций разработанных и произведённых Apollo Computer примерно с 1980 по 1989 годы.

Коммуникации 
 Аполло — подводная кабельная система, соединяющая Европу и Северную Америку.

См. также 
 Аполлон (значения)
 Аполлон-18

Примечания